A Faculdade de Farmácia da PUCRS (FFARM), criada em 7 de outubro de 1993, é uma das vinte e duas faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Oferece curso de graduação, especialização e extensão em Farmácia.

Ocupa o prédio 12 da Universidade, dividindo-o com as faculdades de Biociências, Química e Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia.

O aprendizado teórico e prático é realizado dentro dos laboratórios da FFARM, bem como no Hospital São Lucas, no Instituto de Toxicologia, no Laboratório de Análise de Insumos Farmacêuticos do Tecnopuc, na Farmácia Universitária - uma parceria entre a PUCRS e a Panvel Farmácias, e em unidades básicas de saúde.

Ligações externas
 Página da Faculdade de Farmácia da PUCRS

Farmácia